

Discipline historique 
 Lhistoire est l’étude des faits, des événements du passé et contiennent plus ou moins de détails, les raisons, le déroulement.... Par synecdoque, le mot « histoire » désigne parfois l'ensemble des faits étudiés.
 LHistoire-géographie est présente dans l'enseignement secondaire du système éducatif français.
 Lhistorique (adjectif) désigne le résultat d'une collecte et d'une mise en forme chronologique d'éléments ou de faits censés concerner un sujet donné et réalisés par un historien ou toute personne compétente pour ce faire.
 Lhistorique (nom commun)  désigne une narration chronologique d'événements passés, avec leurs circonstances.

Divers 
 Les Histoires sont une œuvre d'Hérodote, qui fonde le genre historique (v. 445 av. J.-C.). Parmi les œuvres antiques portant ce titre, on trouve notamment :
 Les Histoires de Polybe () ;
 Les Histoires de Salluste () ;
 Les Histoires de Tacite (106-109).
 Histoire est un roman de Claude Simon publié en 1967.
 Histoire est une série de livres-jeux.
 Histoire est une chaîne de télévision francophone.
 Histoires est un restaurant gastronomique parisien dont Mathieu Pacaud est le chef cuisinier ( Guide Michelin 2016).
 Histoires de une émission de télévision musicale produite par Oleo Films et diffusée par Culturebox

Voir aussi 
 
 Une « histoire » peut désigner un récit de fiction
 Chronique

Notes, sources et références 

Homonymie de titre